B-Movie steht für:
 B-Movie, Filmbegriff
 B-Movie (Kino), Hamburger Kino
 B-Movie (Band), britische Band
 B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989, deutscher Film (2015)

B. Movie steht für:
 B. Movie, deutscher Autor